Östra härad kan syfta på:

Östra härad, Blekinge län, Sverige
Östra härad, Jönköpings län, Sverige